Габдулхак Искакович Чокушев (1957-2014) — советский и казахстанский военный деятель, заместитель Главнокомандующего Национальной Гвардией Казахстана по технике и вооружению, заместитель председателя комитета МВД Казахстана, генерал-майор.

Биография 
Родился 25 октября 1957 года в семье рабочего в совхозе Чиликты Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области.

В 1978 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И. С. Конева, после чего был направлен в г. Курчатов, где прошел службу от командира взвода до командира воинской части Министерства Обороны СССР.

С 1993 года - служил во Внутренних войсках МВД Республики Казахстан пройдя должности:
 заместитель командира воинской части, командир воинской части г. Курчатов
 заместитель командира соединения г. Усть-Каменогорск
 начальник управления тыла–заместитель начальника тыла Главного управления Командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан
 заместитель Командующего Внутренними войсками по тылу–начальник тыла Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан
 заместитель Командующего Внутренними войсками по технике и вооружению Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы - командовал соединениями в городах Караганда и Алматы.

До апреля 2010 года исполнял обязанности заместителя начальника Главного штаба войск по специальным частям.

С мая 2013 года - заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками по технике и вооружению–заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

С мая 2014 года заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению–заместитель председателя Комитета МВД Республики Казахстан.

В 2005 году Указом Президента Республики Казахстан присвоено высшее воинское звание генерал-майор.

Умер 4 июня 2014 года.

Награды 
 Орден «Данк» II степени
 16 медалей СССР, Российской Федерации и Республики Казахстан

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Казахстан)
Выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища